Ел Бијенвенидо има више значења:

 Ел Бијенвенидо (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Бијенвенидо (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Бијенвенидо, Леодегарио Ланда Фернандез (Сотеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику